Ноттидж (, ) — английская фамилия.

Известные носители 
  (1945—2017) — багамский легкоатлет, гинеколог и политик, участник летних Олимпийских игр (1968), министр национальной безопасности Багам (2012—2017), брат Кендала Ноттиджа.
  (род. 1970) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Вашингтон Редскинз».
 Ноттидж, Джеффри — австралийский телережиссёр, лауреат премии Австралийского киноинститута за лучшую режиссуру телефильма (1986), премии Австралийской гильдии режиссёров за режиссуру в телесериале (2012, 2014) и специальной премии Майкла Карсона (2016).
  (1828—1873) — британский гребец, победитель Королевской регаты Хенли в двойках (1855, 1856), четвёрках (1856, 1857) и восьмёрках (1857).
 Ноттидж, Джордж (1823—1885) — британский оптик и политик, лорд-мэр Лондона (1884—1885).
 Ноттидж, Кендал — багамский юрист и политик, брат Бернарда Ноттиджа, министр спорта, по делам молодёжи и по вопросам культуры Багам.
  (род. 1964) — американский драматург, лауреат Пулитцеровской премии за лучшую драму (2009, 2017).
 Ноттидж, Ричард — новозеландский дипломат, посол Новой Зеландии в Индонезии (1980—1982) и Японии (1987—1988), представитель Новой Зеландии в ООН в Женеве (1984—1987).
  (род. 1965) — багамский пловец, участник летних Олимпийских игр (1984).